Го-Нара (, 26 января 1495 — 27 сентября 1557) — 105-й японский император. Правил с 9 июня 1526 года до своей смерти 27 сентября 1557 года. Правление Го-Нара пришлось на конец периода Сэнгоку, когда императоры фактически не обладали никакой властью и испытывали серьёзные финансовые затруднения, выполняя лишь церемониальные функции. Имя Го-Нара до восшествия на престол было Томохито ().

Биография 
6-го числа 4-й луны Дайэй (9 июня 1526 года) Го-Нара в возрасте 31 года был провозглашён императором после смерти своего отца, императора Го-Касивабара. В 7-м месяце того же года войско из провинции Ава двинулось на Мияко и было с большим трудом остановлено.

Го-Нара формально вступил на пост императора в 1528 году, что ознаменовалось началом новой эры, Кёроку. Императорский двор настолько нуждался в средствах, что коронация не могла быть проведена сразу после провозглашения императора, и по всей стране были разосланы просьбы о пожертвованиях. Император был вынужден продавать выполненную им каллиграфию. Пожертвования, произведённые несколькими самурайскими кланами, позволили провести коронацию через десять лет после фактического начала правления императора.

Го-Нара завершил формирование классических японских шахмат сёги, убрав из  фигуру «пьяный слон» и дополнив их правилом сброса захваченных фигур, после чего они окончательно приняли современный вид.

Император Го-Нара умер в пятый день 9-го месяца 3-го года эры Кодзи. Похоронен с другими императорами в императорской гробнице Фукакуса-но кита-но мисасаги (深草北陵) в Фусими (Киото).

На правление Го-Нара пришлось четыре эры японского летоисчисления:

 Дайэй (1521—1528)
 Кёроку (1528—1532)
 Тэмбун (1532—1555)
 Кодзи (1555—1558)

Генеалогия 
Го-Нара был вторым сыном императора Го-Касивабара. Мать — Фудзивара Фудзико.

Имел трёх детей (две дочери и сын Митихито, будущий император Огимати) от императрицы, и ещё четырёх детей от двух фрейлин и наложницы.

Примечания

Ссылки 
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959).  The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
 Titsingh, Isaac, ed. (1834). Siyun-sai Rin-siyo/Hayashi Gahō, 1652, Nipon o daï itsi ran; ou,  Annales des empereurs du Japon.] Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.
 Varley, H. Paul, ed. (1980). Kitabatake Chikafusa, 1359, Jinnō Shōtōki ([https://books.google.com/books?id=tVv6OAAACAAJ&dq=A+Chronicle+of+Gods+and+Sovereigns:+Jinn%C5%8D+Sh%C5%8Dt%C5%8Dki+of+Kitabatake+Chikafusa&lr=  A Chronicle of Gods and Sovereigns: Jinnō Shōtōki). New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-04940-4